Слајферов кратер може бити:

 Слајферов кратер на Месецу
 Слајферов кратер на Марсу